Amministratore (società per azioni) – componente dell'organo cui è affidata la gestione dell'ente e la direzione dell'attività imprenditoriale
 Amministratore delegato – componente del consiglio di amministrazione di una società per azioni o altra azienda organizzata in modo analogo – al quale il consiglio stesso ha delegato propri poteri
 Amministratore apostolico – un amministratore nominato dalla Santa Sede durante la vacanza di una sede vescovile 
 Amministratore (diritto canonico) – nella Chiesa cattolica sono coloro che reggono rispettivamente la diocesi o la parrocchia durante il periodo di mancanza del vescovo o del parroco titolari
 Amministratore di condominio – organo esecutivo del condominio 
 Amministratore di rete – figura professionale del settore telematico
 Amministratore di sistema – figura professionale del settore informatico
 Amministratore (sysop) – operatore al servizio di un sistema informatico multiutente
 Amministratore di sostegno – figura prevista dall'ordinamento italiano in favore delle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi

Pagine correlate 
 Amministratore ODBC – (utility per MacOS);
 Operatore di sistema.